Rechenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Rechenbach (* 1957), deutsche Gerichtspräsidentin und Verfassungsrichterin
 Horst Rechenbach (1895–1968), deutscher Offizier
 Ulrich Rechenbach (* 1982), deutscher Schauspieler